Adzhi-Bogdo – pasmo górskie w Ałtaju Gobijskim
 Adzhi-Bogdo – meteoryt żelazny znaleziony w 1952 w Mongolii
 Adzhi-Bogdo – meteoryt kamienny znaleziony w 1949 w Mongolii